In der Liste der politischen Parteien in Griechenland werden alle politisch aktiven Parteien Griechenlands aufgeführt.

Die griechische Parteienlandschaft ist noch relativ jung, da bis auf die Kommunistische Partei, die seit 1918 besteht (allerdings lange verboten war), fast alle Parteien ab 1974 nach dem Fall der Junta gegründet wurden. Die Parteienlandschaft ist, obwohl das griechische Wahlrecht größere Parteien stark begünstigt, relativ zersplittert, insbesondere aufgrund der zerstrittenen Linken in Griechenland. Lange wurde die Politik maßgeblich von fünf Parteien bestimmt. Die zwei großen Parteien Neue Demokratie (N.D.) und Panhellenische Sozialistische Bewegung (PA.SO.K.) banden dabei die Mehrzahl der Wählerschaft. Als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise wurde die Parteienlandschaft jedoch stark erschüttert; die großen Parteien verloren Anhänger, Absplitterungen und Neugründungen bildeten sich.

Parteien 
Die Reihenfolge der Liste folgt den Ergebnissen der Parlamentswahl in Griechenland 2019 (absteigend).

Parlamentarische Parteien

Außerparlamentarische Parteien

Aufgelöste Parteien 
 Elliniko Metopo (Hellenische Front), nationalistisch
 Fileleftheri (Liberale), liberal
 Politiki Anixi (Politischer Frühling), nationalistisch

Wahlergebnisse

Parlamentswahl 2012

Parlamentswahl 2009

Europawahl 2009

Parlamentswahl 2007

Europawahl 2004

Parlamentswahl 2004

Einzelnachweise 

 
Griechenland